Dornau ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Dornau (Holzheim am Forst), Ortsteil der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dornau (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Dornau (Schongau), Ortsteil der Stadt Schongau, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Dornau (Sulzbach am Main), Ortsteil des Marktes Sulzbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern

in Österreich:
 Dornau (Gemeinde Stadtschlaining), Ortsteil der Gemeinde Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Dornau (Gemeinde Altenmarkt), Ortsteil von Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Dornau (Gemeinde Schönau an der Triesting), Katastralgemeinde von Schönau an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Dornau (Gemeinde Halbenrain), Katastralgemeinde von Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dornau (Gemeinde Langkampfen), Ortsteil von Langkampfen, Bezirk Kufstein, Tirol 

historisch:
 Dornau (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Deronje (ng. Dernye), Ortsteil von Odžaci (Hanfhausen), Bezirk Zapadna Bačka, Vojvodina, Serbien
 Lukov, Gemeinde im Prešovský kraj, Slowakei
 Dornava, Gemeinde in Slowenien

Dornau ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Dornau (1577–1632), späthumanistischer Gelehrter, Reformpädagoge, Diplomat und Mediziner
 C. von Dornau, Pseudonym von Charlotte von Schauroth (1866–nach 1944), deutsche Schriftstellerin
 Jörg Dornau (* 1970), deutscher Politiker (AfD)
 Julius Dornau, Pseudonym von August Julius Naundorff (1820–1907), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Dornauer
 Tornau
 Dornauhof
 Dorna